V zápasech 1. ročníku České fotbalové ligy 1991/92 se utkalo 18 týmů dvoukolovým systémem podzim – jaro. Vítězem a postupujícím do Českomoravské fotbalové ligy se stalo mužstvo TJ LIAZ Jablonec nad Nisou.

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Externí odkazy 

 Czechoslovakia 1991/92: tabulky

Česká fotbalová liga
Fotbal v Česku v roce 1991
Fotbal v Česku v roce 1992